

Onomastica 
 Franko – forma croata del nome proprio di persona Franco

Architettura 
 Teatro Nazionale Ivan Franko – teatro di prosa della città di Kiev, in Ucraina

Persone
 Ivan Franko – poeta, scrittore, giornalista, critico letterario, editore e attivista ucraino
 Jean Franko – pornoattore venezuelano
 Juraj Franko – hockeista in-line slovacco
 Jure Franko – sciatore alpino sloveno